Śluza ist ein polnischer Ortsname:

 Śluza (Banie Mazurskie), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Schleuse, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen
 Śluza (Chojnice), Dorf im Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern
 Śluza (Lipusz), Dorf im Powiat Kościerski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Schlusa, Kreis Berent, Westpreußen/Danzig-Westpreußen